Brogle ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Brogle (* 1934), liechtensteinische Politikerin (VU)
 Kathrin Schmid (eigentlich Kathrin Brogle-Schmid, * vor 1942), Schweizer Schauspielerin
 Peter Brogle (1933–2006), Schweizer Schauspieler
 Sabine Brogle (* 1965), deutsche Behindertensportlerin und Paralympionidin